Giacomo Favretto – pittore italiano
 Giorgio Favretto – attore, doppiatore, direttore del doppiaggio e dialoghista italiano
 Riccardo Favretto – rugbista a 15 italiano